Зонское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Зоны.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 912 человек, в том числе 444 мужчины и 468 женщин.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 деревни Крыловская, Завидная.

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области